Johan van den Berg (atleet), geb. 1982
 Johan van den Berg (kunstenaar), geb. 1939
 Johan van den Berg (voetballer), geb. 1971
 Johan van den Berg (wielrenner)